Olean pode referir-se a:
 Olean (Missouri)
 Olean (Nova Iorque)

Desambiguação